Le Roi pirate peut faire référence à :
 Un grade dans la hiérarchie des pirates du manga One Piece.
 Le Roi pirate, un roman de R.A. Salvatore.
 Le Roi pirate, un film américain réalisé par Sidney Salkow, sorti en 1953